Gudingen kan varasyfta på:

 Gudingen, Jämtland – en sjö i Åre kommun
 Gudingen, Tjusts skärgård – en fjärd i Tjusts skärgård, Småland
M/S Gudingen – en färja i Ålandstrafiken
 Segelbåten Gudingen – en k-märkt båt i Stockholms län